Maria Enriqueta de La Tour d'Auvergne (24 de octubre de 1708 - Hilpoltstein, 28 de julio de 1728) fue una mujer noble, nacida en la Casa de La Tour d'Auvergne. Ella por suo iure fue Margravine de Bergen op Zoom desde 1710 hasta la muerte de su padre. Por su matrimonio sería princesa heredera de Sulzbach. Ella era la madre de Carlos Teodoro, Elector de Baviera.

Primeros años de vida 
Nacida en Francia, fue hija única de Francisco-Egon de La Tour d'Auvergne y su esposa, Maria Ana de Ligne, hija de Felipe Carlos de Ligne d'Arenberg, duque de Arenberg. Como miembro de la Casa de La Tour d'Auvergne, tenía derecho al estilo de Su Alteza, ya que era una descendiente por línea masculina de la familia. 

A través de su padre, sus primos incluyeron a Ana María Luisa de La Tour d'Auvergne, la princesa de Soubise, esposa del mariscal de Soubise; el duque de Bouillon. Su cuñada era Ana Cristina Luisa de Baviera, la princesa de Piamonte y esposa de Carlos Manuel, príncipe de Piamonte.

Matrimonio e hijos 
El 15 de febrero de 1722, se casó con el Conde Palatino Juan Cristián del Palatinado-Sulzbach, el hijo de Teodoro Eustaquio, el Conde Palatino de Sulzbach y su esposa María Leonor de Hesse-Rotenburg. La pareja tuvo dos hijos: un hijo en 1724 y una hija en 1728.

El Conde Palatino Carlos Felipe Teodoro de Sulzbach (11 de diciembre de 1724 - 16 de febrero de 1799) se casó con la Condesa Isabel Augusta de Sulzbach, sin descendencia; casado de nuevo con la archiduquesa María Leopoldina de Austria-Este, no hay descendencia. Solo existen descendientes ilegítimos.
 María Ana Luisa Enriqueta de Sulzbach (20 de mayo de 1728 - 25 de junio de 1728), murió en la infancia.

Murió en Hilpoltstein a la edad de 19 años, un mes después de la muerte de su hija.

En 1731, cuatro años después de su muerte, su esposo se casó con Leonor de Hesse-Rotenburg, una hija de Ernesto II Leopoldo, Landgrave de Hesse-Rotenburg y de Leonor de Löwenstein-Wertheim-Rochefort. La pareja no tuvo hijos.

Ella tiene descendientes, sólo a través de los hijos ilegítimos de su hijo, incluido el Conde polaco Raczynski.

Referencias

Enlaces externos

Antepasados 

Casa del Palatinado-Sulzbach